Марсан () — комуна у Франції, регіон Південь-Піренеї, департамент Жер.
 Мон-де-Марсан () — місто та комуна у Франції, регіон Нова Аквітанія, адміністративний центр департаменту Ланди.
 Бретань-де-Марсан () — комуна у Франції, регіон Нова Аквітанія, департамент Ланди.
 Вільнев-де-Марсан () — комуна у Франції, регіон Нова Аквітанія, департамент Ланди.

 Едді Марсан () — англійський актор.

 Павільйон Марсан () — фліґель колишнього палацу Тюїльрі, нині західне крило Луврського палацу в 1-му окрузі Парижа.